La selección de rugby 7 del Perú también llamada Los Tumis VII es el equipo de Perú de la modalidad de rugby 7 regulada por la Federación Peruana de Rugby.

Jugadores 2019 - Copa Desafío Volaris

Proveedores 
Listado de marcas que vistieron a la selección peruana:

Participación en copas

Serie Mundial 

 Seven de Punta del Este 2000: Cuartos de final Bowl  
 Seven de Mar del Plata 2000: Cuartos de final Bowl

Circuito Sudamericano de Seven 

 Circuito Sudamericano de Seven 2013-14: 
 Corrientes - 5° puesto / Mar del Plata - No jugó / Viña del Mar - 6° puesto
 Circuito Sudamericano de Seven 2014-15: 
 Corrientes - No jugó / Mar del Plata - 5° puesto / Viña del Mar - 4° puesto
 Circuito Sudamericano de Seven 2016-17: 
 American Sevens - 2° puesto / Sudamérica Rugby Sevens 2017 - No clasificó
 Sudamérica Rugby Sevens 2018: No clasificó
 Sudamérica Rugby Sevens 2019: No clasificó

Sudamericano 

 Asunción 2006: 8º puesto (último)
 Viña del Mar 2007: 6º puesto
 Punta del Este 2008: 6º puesto
 São José dos Campos 2009: 7º puesto
 Mar del Plata 2010: 7º puesto
 Bento Gonçalves 2011: 7º puesto
 Río de Janeiro 2012: 6º puesto
 Río de Janeiro 2013: 6º puesto
 Santiago 2014: 7º puesto (último)
 Santa Fe 2015: 7º puesto (último)
 Santiago 2019: 7º puesto
 Viña del Mar 2020: No participó
 San José 2021: 4º puesto

Juegos Olímpicos 

 Río 2016: No clasificó
 Tokio 2020: No clasificó

Juegos Panamericanos 

 Guadalajara 2011: No clasificó
 Toronto 2015: No clasificó
 Lima 2019: No clasificó
 Santiago 2023: No clasificó

Juegos Suramericanos 

 Santiago 2014: 7º puesto (último)
 Cochabamba 2018: No participó
 Asunción 2022: 7º puesto (último)

Juegos Bolivarianos 

 Trujillo 2013: 4º puesto
 Santa Marta 2017: 5º puesto (último)
 Valledupar 2022: no participó

Otros torneos 

 Rainforest Rugby Seven´s 2014: 1° puesto
 Copa Desafío Volaris 2019: 3° puesto

Estadísticas 
Solo se contabilizan partidos en torneos oficiales.
Último Test Match considerado: Perú vs Brasil (0-47) - 28 de noviembre de 2021.

Palmarés 

 Rainforest Rugby Seven's: 
 Campeón (1): 2014

Véase también 

 Federación Peruana de Rugby
 Selección de rugby de Perú
 Selección juvenil de rugby de Perú
 Selección femenina de rugby 7 de Perú
 Selección de rugby playa de Perú
 Selección femenina de rugby playa de Perú
 Sudamérica Rugby

Referencias

Enlaces externos 
  Federación Peruana de Rugby - Selección Nacional

Selección de rugby 7
Rugby 7
Peru
Peru